Mistrzostwa Świata w Snookerze na Sześciu Czerwonych 2018 – dziesiąta edycja mistrzostw świata w snookerze na sześciu czerwonych, która została rozegrana w dniach 3-8 września 2018 w Convention Center w Bangkoku (Tajlandia).

Nagrody 
W turnieju za zajęcie danego miejsca przewidziano następujące nagrody finansowe:
 Zwycięzca: 3 500 000 baht
 II miejsce:  1 300 000 baht
 Półfinał: 750 000 baht
 Ćwierćfinał: 375 000 baht
 Ostatnia 16: 150 000 baht
 Faza grupowa (3 miejsce): 75 000 baht
 Faza grupowa (4 miejsce): 50 000 baht

  Pula nagród: 10 000 000 baht

Rezultaty

Faza grupowa

Grupa A 

 Mark Williams 5-1 Thepchaiya Un-Nooh
 Tom Ford 5-4 Ricky Walden
 Thepchaiya Un-Nooh 4-5 Ricky Walden
 Mark Williams 5-4 Tom Ford
 Thepchaiya Un-Nooh 1-5 Tom Ford
 Mark Williams 5-2 Ricky Walden

Grupa B 

 Ryan Day 5-1 Nutcharut Wongharuthai
 Luo Honghao 2-5 Stephen Maguire
 Nutcharut Wongharuthai 1-5 Stephen Maguire
 Ryan Day 5-2 Luo Honghao
 Nutcharut Wongharuthai 1-5 Luo Honghao
 Ryan Day 3-5 Stephen Maguire

Grupa C 

 Szachar Ruberg 0-5 Mark King
 Stuart Bingham 5-3 James Wattana
 James Wattana 5-3 Mark King
 Stuart Bingham 5-1 Szachar Ruberg
 Stuart Bingham 5-2 Mark King
 James Wattana 5-2 Szachar Ruberg

Grupa D 

 Michael White 0-5 Graeme Dott
 Kyren Wilson 5-0 Marvin Lim Chun Kiat
 Marvin Lim Chun Kiat 1-5 Graeme Dott
 Kyren Wilson 5-4 Michael White
 Michael White 0-5 Marvin Lim Chun Kiat
 Kyren Wilson 5-1 Graeme Dott

Grupa E 

 Akani Songsermsawad 5-4 Jimmy Robertson
 Ding Junhui 5-3 Mohamed Khairy
 Mohamed Khairy 1-5 Jimmy Robertson
 Ding Junhui 5-4 Akani Songsermsawad
 Akani Songsermsawad 5-1 Mohamed Khairy
 Ding Junhui 5-3 Jimmy Robertson

Grupa F 

 Michael Holt 5-3 Joe Perry
 Anthony McGill 5-3 Zhou Yuelong
 Zhou Yuelong 5-4 Joe Perry
 Anthony McGill 5-4 Michael Holt
 Michael Holt 2-5 Zhou Yuelong
 Anthnoy McGill 3-5 Joe Perry

Grupa G 

 Noppon Saengkham 5-4 Marco Fu
 Luca Brecel 5-2 Kurt Dunham
 Noppon Saengkham 5-2 Kurt Dunham
 Luca Brecel 4-5 Marco Fu
 Kurt Dunham 3-5 Marco Fu
 Luca Brecel 5-1 Noppon Saengkham

Grupa H 

 Thanawat Thirapongpaiboon 3-5 David Gilbert
 Mark Selby 5-4 Mohammed Shehab
 Thanawat Thirapongpaiboon 4-5 Mohammed Shehab
 Mark Selby 5-1 David Gilbert
 Mohammed Shehab 5-4 David Gilbert
 Mark Selby 5-2 Thanawat Thirapongpaiboon

Runda finałowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze na sześciu czerwonych
2018 w Tajlandii
2018 w sporcie
Sport w Bangkoku